In 1908/09 werd het tweede Thürings voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. De competitie werd verdeeld in drie reeksen. SC Erfurt 1895 werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde, de club versloeg eerst Chemnitzer BC en dan Dresdner SC. In de finale won het met 5:4 van Hallescher FC 1896 en plaatste zich zo voor de eindronde om de landstitel. In de eerste ronde won de club nog met 4:3 van Alemannia 1896 Cottbus, maar in de halve finale kregen ze een fikse rammeling van Karlsruher FC Phönix (9:1).

1. Klasse

Groep 1

Negen van de twaalf uitslagen bekend, wellicht haalde Britannia Erfurt Borussia nog in aangezien deze club degradeerde.

Groep 2

Groep 3
Laatst bekende ranking.

Eindronde
 Halve finale

Erfurter SC 1895 had een bye.
 Finale

Externe links
 fussball-historie.de
 Euroleagues

Thürings voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1908/09